Dona de Toloza – nome di una probabile trobairitz occitana
 Edison Toloza – calciatore colombiano
 Juan Toloza – calciatore cileno
 Peire Raimon de Toloza – trovatore proveniente da una famiglia di mercanti di Tolosa